samiec – perliczki
 Perlik – gatunek małego ptaka z rodziny astryldowatych
 młotek o przekroju podłużnym w kształcie prostokąta, część herbu górniczego, po śląsku zwany pyrlikiem